

Села:
 Кременівка — Дніпропетровська область, Новомосковський район, Чернеччинська сільська громада
 Кременівка — Донецька область, Маріупольський район, Кальчицька сільська громада
 Кременівка — Миколаївська область, Вознесенський район, Веселинівська селищна громада